Bobos de merde est un livre de fiction avec une base autobiographique, écrit par les journalistes Bixente Barnetche et Benoît Daragon, paru en 2011 aux Éditions Privé. Ce titre est à l'origine le nom de leur blog qui a servi de base au livre.

Présentation
Après le succès de leur blog Bobo de merde, Bixente Barnetche et Benoît Daragon se lancent dans la rédaction d'un livre éponyme. Le livre qui a un côté autobiographique, parait en avril 2011 aux Éditions Privé.

Le récit alterne les points de vue, d'une part de Bixente, le Basque, provincial fraîchement arrivé à Paris et bobo en devenir et d'autre part, celui de Benoît, un journaliste, parisien de souche et bobo confirmé, . La chronique de leurs vies parisiennes ressemble souvent à un semblant d'étude sociologique des bourgeois bohèmes (bobos) mais c'est toujours écrit avec humour.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Bourgeois-bohème

Liens externes 
 

Livre paru en 2011
Livre humoristique
Livre de sociologie
Œuvre littéraire se déroulant à Paris